Salgadinho, un comune brasiliano della Paraíba.
 Salgadinho, un comune brasiliano del Pernambuco.